Авиме́лех (Абимелех; финикийск. Abimilki):

Библейские персонажи 
 Авимелех, царь Герара — персонаж времён Авраама.
 Авимелех, сын Гедеона — персонаж эпохи судей.
 Авимелех, царь Гата — персонаж времён Давида.

Литературные произведения 
 «Авимелех» — оратория.

См. также 
 Ахимелех